Sophia Herrmann (* 13. Juli 1987 in Meschede, Nordrhein-Westfalen) ist Performance Coach, Speaker und Expertin für Gesundheit.

Methode 

Mit ihrer Key-Step-Methode unterstützt Sophia Herrmann Angestellte, Selbstständige und Unternehmen dabei, Ziele mit wenig Zeit- und Energieaufwand in Erfolge umzusetzen. Ihr ganzheitlicher Ansatz zur Leistungssteigerung gehört aktuell zu den modernsten Strategien in deutschen Büros.

Auszeichnung 
Im Februar 2023 wurde Sophia Herrmann mit dem Excellence Award ausgezeichnet und war Weltrekordteilnehmerin beim Internationalen Speaker Slam in Mastershausen.

Einzelnachweise 

Geboren 1987
Frau